Division II i fotboll 1991 var 1991 års säsong av Division II. Tidigare säsongers indelning med fyra 14-lagsserier vars seriesegrare flyttades upp till division I och tre sämst placerade lag degraderades hade till denna säsong ersatts av en tämligen komplicerad struktur.

Vårserier
På våren var division II indelad i åtta stycken 8-lagsgrupper. Respektive seriesegrare flyttades upp till division I:s höstserier. De åtta andraplacerade lagen kvalificerade sig för Kvalettan, där de fick sällskap av de sämst placerade lagen från division I:s vårserier. Återstoden av lagen placerades i sex nya höstserier.

Höstserier
Två serier benämna Kvalettan spelades med seriesegrarna från vårserierna och de sämst placerade lagen från division I:s vårserier. Seriesegrarna i norrserien respektive söderserien flyttades upp till division I 1992. De två serietvåorna fick kvalspela till division I.

Sex stycken serier benämnda Hösttvåan spelades med åtta lag i vardera serie. Seriesegrarna fick kvalspela till division I medan de två sämst placerade lagen degraderades till division III.

Vårserier

Förklaring

Norra Norrland

Södra Norrland

Östra Svealand

Mellersta Svealand

Östra Götaland

Mellersta Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Höstserier

Kvalettan

Förklaring, kvalettan

Kvalettan norra

Kvalettan södra

Hösttvåan

Förklaring, hösttvåan

Norrland

Östra Svealand

Västra Svealand

Mellersta Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kval till division I
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
Tidaholms GoIF och IF Leikin till division I 1992.

Fotboll i Sverige 1991
1991
Fotbollssäsongen 1991